Суперкубок Белоруссии по футболу 2010 года — 1-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч состоялся 8 марта 2010 года и прошёл в минском «Футбольном манеже». В нём встретились футбольный клуб БАТЭ (Борисов), чемпион Высшей лиги 2009, и «Нафтан» из Новополоцка, обладатель Кубка Белоруссии 2008/2009.

Отчёт о матче 
Основное время матча прошло в упорной борьбе и завершилось со счётом 0:0; в серии послематчевых пенальти победу одержал «БАТЭ». Кроме самого трофея борисовчане получили памятные медали и сертификат на 45 миллионов рублей (примерно 15 тысяч долларов США). Игрокам «Нафтана» также были вручены медали и сертификат на 15 миллионов рублей.

Составы

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок. Супер-старт. Вечер на манеже
 Суперкубок Беларуси. Суперлото
 Сергей Веремко: пенальти — не мой конек
 «Лотерея» на 45 миллионов

2010
Футбол в Европе в 2010 году
Футбольные соревнования в Минске
Март 2010 года
События 8 марта
Матчи ФК БАТЭ
Матчи ФК «Нафтан»
Спорт в Белоруссии в 2010 году